Thuar ist der Familienname von:

 Daniela Thuar (* 1967), deutsche Synchronsprecherin
 Hans Thuar (1887–1945), deutscher Maler